

Personen
 John Sutton (1400-1487), 1e baron Dudley
 Edward Sutton (1459-1532), 2e baron Dudley
 John Dudley (1501-1553), Engels admiraal en politicus, graaf van Warwick in 1547, 1e hertog van Northumberland in 1551
 Ambrose Dudley (± 1528-1590), 3e graaf van Warwick
 Robert Dudley (1532-1588), 1e graaf van Leicester
 Sir Dudley Carleton, Engelse ambassadeur in de Republiek in de vroege 17e eeuw
 Anne Bradstreet (± 1612-1672), geboren Anne Dudley, Amerikaans dichteres, de eerste wier werk werd gedrukt
 Dudley Ryder (1798-1882), 2e graaf van Harrowby
 William Henry Dudley Le Souef (1856-1923), zoöloog
 Nathan Dudley (1825-1910), Amerikaans legerofficier
 Dave Dudley (1928-2003), geboren David Darwin Pedriska, Amerikaans country-zanger
 Dudley R. Herschbach (1932), Amerikaans scheikundige, Nobelprijswinnaar in 1986
 Dudley Moore (1935–2002), Brits jazzmuzikant en acteur
 James Digges, Amerikaans worstelaar, opgenomen in de WWE Hall of Fame
 Dudley Digges, Amerikaans acteur
 Dudley Phillips, Brits popmuzikant
 Terence Dudley, producer van onder meer de hiphopact van 50 Cent
 Anne Dudley (1956), Brits componist en muzikant

Plaatsen
 Dudley (West Midlands), een stad in het Engelse graafschap West Midlands
 Dudley Castle, (de ruïne van) een plaatselijk kasteel, volgens een legende gebouwd door Lord Dud rond 700
 Dudley Zoo, een dierentuin in Dudley op het terrein van het kasteel
 Dudley (district), Dudley Metropolitan Borough, een bestuurlijk district rond Dudley
 Dudley (Newcastle), een plaats in het Engelse graafschap Tyne and Wear
 Dudley Street, een station van de Midland Metro in Birmingham
 Dudley (Georgia), een stad in de Amerikaanse staat Georgia
 Dudley (Massachusetts), een stad in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Dudley (Missouri)
 Dudley (North Carolina), een stad in de Amerikaanse staat North Carolina
 Dudley (Nieuw-Zuid-Wales), een voorstad van de City of Lake Macquarie in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Dudley Observatorium, een astronomisch observatorium in Schenectady in de Amerikaanse staatNew York
 Dudley (Pennsylvania)

Zaken
 Dudley (serie), een Amerikaanse comedyserie
 Baron Dudley, of Baron Sutton of Dudley, een adellijke titel in Engeland ingesteld in 1440
 Earl of Dudley, een adellijke titel in Engeland ingesteld in 1827
 Camp Dudley, het oudste bestaande jongenskamp in de V.S., opgericht door Sumner F. Dudley van de YMCA in 1885
 Dudley Dursley alias Dirk Duffeling, een neef van Harry Potter
 Dudley Do-Right, een film van Anne Fletcher uit 1999
Dudley (Street Fighter), een karakter uit het computerspel Street Fighter